Kühles Loch ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Kühles Loch (Aschbach), als Naturdenkmal ausgewiesener Karstquelltrichter mit Abfluss zum Aschbach abwärts von Münster, Gemeinde Eußenheim, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Kühles Loch (Öschenbach), rechtes Bachtal zum Öschenbach (zur Steinlach) nahe Genkingen, Gemeinde Sonnenbühl, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg; mit als Geotop ausgewiesener Karsthöhle am linken Hang